La Laguna Yanarraju (en quechua: Yanarraju qucha), es un depósito natural de agua dulce situada en el distrito ancashino de Chacas (Perú), en el sector de la cordillera Blanca a 4157 . Se originó por la desglaciación del glaciar este del nevado Contrahierbas o Yanarraju entre 1930 y 1980.

Es la mayor del grupo de tres lagunas que se emplazan en la cuenca del río Potaca. Con una coloración turqueza, se ubica a unos 20 minutos a pie de la Ruta AN-107.

Véase también
 Anexo:Lagos y lagunas del Perú

Referencias

Bibliografía
 

Yanarraju
Yanarraju
Chacas